Фея-крёстная (Шрек)
 Фея-крёстная (фильм)